Miejscowości w USA:
 Dripping Springs – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Dripping Springs – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Dripping Springs – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays